Sportovní klub Plzeň byl český fotbalový klub se slavnou minulostí. Dlouholetý účastník prvorepublikové i protektorátní první ligy. Největším úspěchem bylo 2. místo v sezóně 1940/41. Naposledy se do nejvyšší soutěže probojoval v roce 1950. V pozdějších letech byl ve stínu městského rivala Viktorie Plzeň. V roce 1999 se sloučil s fotbalovým oddílem TJ Dynamo ZČE Plzeň pod názvem SK ZČE Plzeň.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1894 – Studentský AC Plzeň (Studentský atletický club Plzeň)
 1898 – AC Plzeň (Atletický club Plzeň)
 1899 – fúze s Klubem siláků Plzeň a FC Plzeň ⇒ SK Plzeň (Sportovní klub Plzeň)
 1948 – Sokol Plzeň I
 1949 – Sokol Doprava Plzeň
 1950 – ZSJ ČSD Plzeň (Závodní sokolská jednota Československé dráhy Plzeň)
 1953 – TJ Lokomotiva Plzeň (Tělovýchovná jednota Lokomotiva Plzeň)
 1990 – SK Plzeň (Sportovní klub Plzeň)
 1994 – SK Plzeň 1894 (Sportovní klub Plzeň 1894)
 1999 – fúze s TJ Dynamo ZČE Plzeň ⇒ zánik

Úspěchy A–týmu

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Slavné osobnosti 
 Antonín Hájek

Odkazy

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.
 Jenšík, Miloslav, Macků, Jiří. Kronika českého fotbalu od roku 1945. Olympia 1998.
 Jeřábek, Luboš. Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906–2006. Praha, Grada 2007.

Reference 

 
SK Plzeň
Fotbalové kluby založené v roce 1894
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1999
Zaniklé sportovní kluby v Plzni
Fotbal v Plzni